Годфрі Коплі (1653—1709) — багатий англійський землевласник, колекціонер мистецьких творів, політик.
 Джон Сінглтон Коплі (1738—1815) — американський і англійський художник, майстер портретного і історичного живопису.
 Пол Коплі (* 1944) — англійський актор театру, кіно та телебачення. Володар премії Лоуренса Олів'є у номінації «Найкращий актор року в новій виставі».
 Фінікс Коплі (* 1992) — американський професійний хокеїст.
 Шарлто Коплі (* 1973) — південноафриканський актор.

 Коплі — село в повіті Сааремаа, волость Сааремаа.
 Коплі — мікрорайон Таллінна.
 Коплі — кладовище Таллінна.
 Коплі — затока в Естонії.

 Медаль Коплі — щорічна нагорода Лондонського королівського товариства, найпрестижніша його нагорода та найстаріша у світі наукова нагорода, що донині присуджується.